Biografies:
 Manuel Milà i Fontanals (Vilafranca del Penedès, 1818 - 1884), filòleg, erudit i escriptor català impulsor de la Renaixença
 Pau Milà i Fontanals (Vilafranca del Penedès, 1810 – Barcelona, 1883), pintor, escriptor i catedràtic 
 Miscel·lània:
 Escola Milà i Fontanals, centre educatiu a Barcelona 
 Institut Milà i Fontanals
 Monument a Milà i Fontanals, obra a Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)